Ben Pon ist der Name folgender Personen:

* Ben Pon senior (1904–1968), niederländischer Geschäftsmann
 Ben Pon junior (1936–2019), niederländischer Geschäftsmann und Autorennfahrer